Сен-Жені-сюр-Мантон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен. 
 Мантон , ) — місто та комуна (муніципалітет) у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний берег, департамент Приморські Альпи. 
 Сен-Сір-сюр-Мантон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен. 
 Мантон-Сен-Бернар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.